defensa personal
 defensa legítima
 Autodefensa Feminista
 Autodefensa, sèrie de televisió